Brax steht für:
 Brax (Haute-Garonne), französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Brax (Lot-et-Garonne), französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 Brax Automóveis, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 österreichischer Ausdruck für ein Beil zum Ausasten, siehe Daxgrai

Brax ist der Familienname folgender Personen:
 Tuija Brax (* 1965), finnische Politikerin

BRAX steht für:
 Produktmarke des Textilunternehmens Leineweber (Unternehmen)

Siehe auch:
 Braxton
 Prax